Pueblo er spansk for landsby eller lille by. Det kan referere til:

 Pueblo, Colorado – by i Colorado, USA
 Pueblostammen – indianerstamme i New Mexico, USA
 Taos Pueblo – tusinde år gammel pueblo i New Mexico, USA, beboet af pueblostammen